Tobeck ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Tobeck (* 1971), neuseeländischer Schauspieler
 Robbie Tobeck (* 1970), US-amerikanischer American-Football-Spieler